Rautal ist der Name von:

 Rautal (Thüringen), einem Gebiet in Thüringen
 Rautal, dem oberen Abschnitt des Enneberger Tals in den Südtiroler Dolomiten